Erebia sachalinensis är en fjärilsart som beskrevs av Matsumura 1911. Erebia sachalinensis ingår i släktet Erebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
sachalinensis